Spagna
La Jara – comarca della Provincia di Toledo, Castiglia-La Mancia
 Stati Uniti d'America
La Jara – città della Contea di Conejos, Colorado
La Jara – census-designated place della Contea di Sandoval, Nuovo Messico